L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis du Maroc se déroule du 8 au  à Marrakech, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Benoît Paire remporte l'épreuve en simple, Jürgen Melzer et Franko Škugor celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien John Millman, du Bosnien Damir Džumhur, du Canadien Félix Auger-Aliassime, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, de l'Italien Matteo Berrettini, du Kazakh Mikhail Kukushkin, du Polonais Hubert Hurkacz et du Portugais João Sousa. Ils sont respectivement remplacés par Jozef Kovalík, Albert Ramos-Viñolas, Filip Krajinović, Pablo Andújar, Denis Istomin, Cedrik-Marcel Stebe, Jiří Veselý et Thomas Fabbiano.

Lauréats 
Benoît Paire remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Pablo Andújar.

En double, Jürgen Melzer et Franko Škugor décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Matwé Middelkoop et Frederik Nielsen. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2019)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis masculin en 2019
Sport au Maroc en 2019
Tennis en avril 2019